NRO steht für:
 National Reconnaissance Office, 1960/61 gegründeter Militärnachrichtendienst der USA, verantwortlich für das militärische Satellitenprogramm
 Nichtregierungsorganisation, auch Nichtstaatliche Organisation (NGO – von  Non-governmental organization)
 No Reanimation Order, Terminus aus dem Bereich der Palliativmedizin
 Nobeyama Radio Observatory, Radioobservatorium in Japan
 Number Resource Organization, Zusammenschluss von fünf kontinentalen Internetregistrierungstellen, siehe Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 Aero Rent (ICAO-Code), ehemalige russische Fluggesellschaft
 Bahnhof Roth (DS100-Code)

Abkürzung